Point vert peut désigner :
 Point vert, un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets
 Point vert, une enseigne de libre service agricole (jardinerie)